143 steht für:

 Hundertdreiundvierzig, die natürliche Zahl 143
 das Jahr 143 n. Chr.
 BAe 146-300 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes
 DB-Baureihe 143, deutsche Lokomotivbaureihe, siehe DR-Baureihe 243
 I love you im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #Sonderzeichen, 0–9

Siehe auch: